Završnica trećeg izdanja malonogometnog prvenstva Jugoslavije je održana u Zagrebu u dvorani ŠD Trešnjevka (Kutija Šibica) od 11. do 13. siječnja 1991. godine. Sudjelovalo je osam momčadi, a prvakom je postala ekipa Seljaka iz Livna.

Sudionici 
 Seljak - Livno, Bosna i Hercegovina
 Ratar - Titograd, Crna Gora
 Uspinjača - Zagreb, Hrvatska
 Rudar - Titova Mitrovica, Kosovo
 Varoško Malo - Prilep, Makedonija
 Surovina Branik  - Maribor, Slovenija
 Ekon Naisus - Niš, Srbija
 Šid  - Šid, Vojvodina

Ljestvica i rezultati

Dio po grupama

Utakmice za plasman

Povezani članci 
 Prvenstvo Jugoslavije u malom nogometu
 Prvenstvo Jugoslavije u malom nogometu 1989./90.

Izvori 
 futsalplanet.com, malonogometno prvenstvo Jugoslavije 1990./91. 
 futsalplanet.com (stari site), malonogometno prvenstvo Jugoslavije 1990./91. 

1990